Paul Taylor (1930–2018) amerikai táncos, koreográfus
Paul Taylor (1963) brit művészettörténész
Paul Taylor (1987) angol labdarúgó